Académie impériale des Beaux-Arts peut désigner :
 Académie russe des Beaux-Arts, anciennement appelée « Académie impériale des Beaux-Arts », à Saint-Pétersbourg, en Russie ;
 Académie impériale des Beaux-Arts, à Rio de Janeiro, au Brésil.